Román települések
 Gyepüsolymos (Petreasa) Bihar megyében
 Petreasa Fehér megyében